Bajiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bajiao (socken i Kina, Hubei), 
 Bajiao (socken i Kina, Sichuan, lat 26,35, long 102,44), 
 Bajiao (socken i Kina, Sichuan, lat 31,14, long 102,44), 
 Bajiao (socken i Kina, Sichuan, lat 31,27, long 107,86), 
 Bajiao (socken i Kina, Sichuan, lat 31,28, long 104,00), 

Robotskapade Kinaförgreningar